El término The Last Time —en español: ‘La última vez’— puede hacer referencia a:

 «The Last Time», canción de The Rolling Stones (1965); o
 «The Last Time», canción de Taylor Swift (2013).